Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die US Open 2006 des Damentennis. Insgesamt nahmen 128 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

2006
Dameneinzel (Qualifikation)